Municipio de Muhlenberg puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Muhlenberg (Ohio), un municipio ubicado en el condado de Pickaway.
 Municipio de Muhlenberg (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Berks.